Siedliszcze peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
 gmina de Siedliszcze, une gmina rurale du powiat de Chełm
 Siedliszcze, un village dans la gmina de Dubienka du powiat de Chełm
 Siedliszcze, un village dans la gmina de Siedliszcze, chef-lieu de la gmina
 Siedliszcze, un village dans la gmina de Wola Uhruska du powiat de Włodawa
 dans la voïvodie de Poméranie
 Siedliszcze, une localité dans le powiat de Słupsk